A 2022-es Tirreno–Adriatico országúti-kerékpárversenyt március 7. és 13. között rendezték. A verseny a sorozat történetének 57., a 2022-es UCI World Tour 5. versenye volt. A verseny az elmúlt néhány évhez később néhány nappal hamarabb kezdődött, nem volt hegyi befutó és az időfutam ezúttal nem az utolsó, hanem az első szakasz volt. A győzelmet a címvédő Tadej Pogačar szerezte meg, akinek ez volt a harmadik World Tour győzelme az évben.

Indulók

Szakaszok

Összefoglaló

1. szakasz

Ganna a verseny történetének negyedik legnagyobb átlagsebességű szakaszát nyerte meg.

2. szakasz

Merlier mezőnyhajrában szerezte meg a győzelmet.

3. szakasz

Az utolsó lejtőn Pogačar próbálkozott szökéssel, de a sprinterek csapatai nem engedték el. A győzelmet a mezőnyhajrában Caleb Ewan szerezte meg.

4. szakasz

5. szakasz

10 kilométerre a céltól Evenepoel, Pogačar és Vingegaard közösen indultak meg, de elnéztek egy kanyart, így az akciójuk sikertelen lett.

6. szakasz

A verseny királyszakaszán Pogačar egy percet vert az üldözőire.

7. szakasz

Összegzés

 A második szakszon Tadej Pogačar -aki harmadik volt a pontversenyben- viselte a lila trikót, mert az első Filippo Ganna viselte a kék mezt mint az összetettben vezető és a második Remco Evenepoel viselte a fehér trikót mint a fiatalok versenyének vezetője.
 A harmadik szakaszon Tim Merlier -aki második volt a pontversenyben- viselte a lila trikót, mert az első Filippo Ganna viselte a kék mezt, mint az összetettben vezető.
Az ötödik szakaszon Tim Merlier -aki második volt a pontversenyben- viselte a lila trikót, mert az első Tadej Pogačar viselte a kék mezt, mint az összetettben vezető. Ugyanezen ok miatt Remco Evenepoel -aki második volt fiatalok versenyében- viselte a fehér trikót.
 A hatodik szakaszon Remco Evenepoel -aki második volt a pontversenyben- viselte a lila trikót, mert az első Tadej Pogačar viselte a kék mezt, mint az összetettben vezető. Pogačar és Evenepoel volt az első és a második a fiatalok versenyében, ezért a harmadik Thymen Arensman viselte a fehér mezt.
 Ahetedik szakaszon Jonas Vingegaard -aki második volt a pontversenyben- viselte a lila trikót, mert az első Tadej Pogačar viselte a kék mezt, mint az összetettben vezető. Ugyanebből az okból Thymen Arensman, -aki második volt fiatalok versenyében- viselte a fehér trikót

Végeredmény

Jegyzetek

Tirreno–Adriatico
Tirreno–Adriatico